DIY est un code qui peut signifier :
 .

DIY est un sigle qui peut signifier :
 Do it yourself (en français « faites-le vous-même ») ;
 DIY Network, chaîne de télévision britannique ;
 DIY Network, chaîne de télévision canadienne ;
 Urbanisme DIY.
Code